Мелисса Палма Джули Танкреди (; ) — канадская футболистка, выступавшая на позиции нападающего. В составе сборной Канады двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2012 и 2016). Прозвище Танкреди — «Танк».

Ранние годы 
Мелисса Танкреди родилась в 1981 году в канадском Гамильтоне, а выросла в Анкастере (Онтарио) в семье Питера и Анн-Мари Танкреди, её отец был итальянцем, уроженцем Асколи-Пичено, а мать родилась в канадском . Она начала играть в футбол в возрасте четырёх лет. В школьные годы помимо футбола занималась также волейболом и лёгкой атлетикой.

До 19 лет Танкреди играла за провинциальную команду и помогла Burlington Sting завоевать титул Канады и Кубок Онтарио и была признана самым ценным игроком (MVP) клуба в 1999 году.

Университет 
Танкреди училась в Университете Нотр-Дам в США с 2000 по 2004 год по специальности антропология. Она играла в университетской футбольной команде, но на первом курсе её отстранили из-за травмы передней крестообразной связки.

Игровая карьера

Клуб 
В 2004 году Танкреди играла за «Детройт Ягуарс» в W-League, забив два гола и отдав две голевые передачи в десяти сыгранных матчах. С 2005 по 2006 год она играла за команду Атланта Силвербэкс в W-League и была включена в команду W-League All-League 2005 года.

В 2009 году она играла за «Сент-Луис Атлетика» в женской профессиональной футбольной лиге. В 2010 году она присоединилась к Ванкувер Уайткэпс в W-League и возглавила команду, реализовав 6 голов и 2 передачи. Команда была непобедима в регулярном сезоне и приняла участие в финале четырёх W-League.

В 2011 году она играла за Piteå IF в Швеции. В 2012 году она играла за шведскую команду Dalsjöfors GoIF.

Сборная 
Она входила в состав команд, завоевавших бронзовые медали на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов, забив четыре гола на играх в Лондоне и два на играх в Рио-де-Жанейро.

Она выступала за сборную Канады в трех финальных турнирах Чемпионата мира: 2007, 2011 и 2015.

Личная жизнь 
Открытая лесбиянка.

Примечания 

Футболистки Канады
Игроки женской сборной Канады по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ЖФК «Мичиган Хокс»‎
Игроки ЖФК «Атланта Силвербэкс»‎
Игроки ЖФК «Гудзон-Вэлли Куикстрайк Лэди Блюз»‎
Игроки ЖФК «Ривер Ситис»‎
Игроки ЖФК «Сент-Луис Атлетика»‎
Игроки ЖФК «Ванкувер Уайткэпс»‎
Игроки ЖФК «Питео»
Игроки ЖФК «Далшэфорс»‎
Игроки ЖФК «Чикаго Ред Старз»‎
Игроки ЖФК «Эребру»